Résultats détaillés de l'édition 1975 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 23 juin au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1975 de l'ATP
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
  Site de la WTA

Navigation 

1975
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1975
Tennis en juin 1975
Tennis en juillet 1975